Шай Моше Пирон (; род. 25 января 1965 года, Кфар-Виткин, Израиль) — израильский политик, раввин, педагог, деятель религиозного сионизма. Министр образования Израиля в третьем правительстве Нетаньяху.

Биография 
Шай Пирон родился 25 января 1965 года в Кфар-Виткине, Израиль. Проходил службу в Армии обороны Израиля в качестве рядового. Получил диплом раввина, а также первую академическую степень по юриспруденции в колледже Шаарей Мишпат.

Служил раввином киббуца Эйн ха-Нацив в 1993-1998 годах. В 2002-2011 годах Пирон возглавлял большую иешиву в Петах-Тикве.

В 2011-2013 годах работал в Израильском институте изучения демократии. Шай Пирон активен как преподаватель, он дает лекции в Бар-Иланском университете, Междисциплинарном центре в Герцлии, колледже «Герцог» и колледже «Шаарей Мишпат».

Член партии «Йеш Атид» с 2012 года, получил второе место в предвыборном списке партии.

Так как «Йеш Атид» получила 19 мандатов, Пирон вошел в состав парламента, получив пост в комиссии кнессета. Однако, в ходе формирования третьего правительства Нетаньяху, он получил пост министра министр образования. Его заместителем стал Авраам Ворцман.

Шай Пирон женат, имеет шестерых детей, проживает в поселении Оранит.

Примечания

Ссылки 

 

Депутаты кнессета от партии Йеш Атид
Раввины Израиля
Педагоги Израиля
Депутаты кнессета XIX созыва
Депутаты кнессета XX созыва